Cauro puede referirse a:

Lugares 
En España
 Cauro, localidad del municipio de Colomera, en la provincia de Granada.

En Francia
 Cauro, comuna del departamento de Córcega del Sur.